El término décadas puede referirse a:

 Décadas, periodos de diez años referido a las decenas de un siglo.
 Ab Urbe condita libri, obra de Tito Livio, normalmente conocida como las Décadas.
 Décadas de Herrera, de nombre original Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales, obra de Antonio de Herrera y Tordesillas publicada en Madrid entre 1601 y 1615. 
 Décadas de Pontigny, reuniones de intelectuales creadas en 1910 y celebradas anualmente entre 1910 y 1914 y entre 1922 y 1939 en la abadía de Pontigny.
 Décadas programa de Televisa.
 Décadas programa de Teledoce.